Засульская, Наталья Борисовна (род. 1969) — советская российская баскетболистка.
 Засульская, Ольга Игоревна (известна как Лоя; род. 1988) — российская певица, композитор и автор песен в стиле поп.

См. также 
 Засульская волость
 Засульский сельский совет
 Засулье